Single numer jeden w roku 2022 (Belgia)
 Single numer jeden w roku 2022 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 2022 (Litwa)
 Single numer jeden w roku 2022 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2022 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2022 (USA)

Zobacz też